Pardonner est une chanson de la chanteuse française Leslie sortie en single et extrait de l'album Je suis et je resterai.

Liste des pistes 
 Pardonner [Radio Edit] : 3 min 01 s
 Pardonner [Kore & Skalp Remix] : 4 min 16 s
 Pardonner [Cutee B Remix Feat K.Plo] : 3 min 56 s
 On n'sait jamais [Cutee B Remix Inedit] : 5 min 02 s

Chanson française